Gavión puede referirse a:

 Gavión, elemento de ingeniería utilizado para la contención de taludes.
Gavión (militar), elemento que se emplea en los trabajos de fortificación de campaña
 Larus marinus, ave marina similar a una gaviota pero de mayor tamaño.